I'll Be Ready är Sunblocks debutalbum, släppt den 28 juni 2006.

Låtlista
First Time
I'll Be Ready
Someone Better
Another Try
Couldn't Help
Main Funktion
Touch Me
Definition Of Love
Moksa

Svenska debutalbum
Musikalbum 2006